Visó folyó a történeti Máramarosban
Alsóvisó falu a történeti Máramarosban
Felsővisó város a történeti Máramarosban